

Codici 
 Codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua siksika

Geografia 
 Circondario di Bla, circondario del Mali nella regione di Ségou
 Bla;  comune del Mali capoluogo del circondario omonimo

Sigle
 Black Liberation Army, organizzazione politica statunitense.